Il campionato mondiale di snooker 1997 venne disputato dal 19 aprile al 5 maggio 1997 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il vincitore fu l'irlandese Ken Doherty che sconfisse in finale 18-12 il campione in carica Stephen Hendry. Doherty divenne inoltre il primo giocatore di snooker ad aver vinto sia il titolo mondiale professionistico che quelli della categoria junior e dilettanti.

Con la vittoria di Doherty si interruppe la serie di ben cinque titoli consecutivi di Hendry e fu la sua prima sconfitta nei campionati mondiali dal 1991, dopo 29 match, un record al Crucible.

L'incontro di Terry Griffiths, perso al primo turno contro Mark Williams, fu il suo ultimo match da professionista..

Ronnie O'Sullivan realizzò l'unico 147 del torneo, il più veloce maximum break di sempre con un tempo di 5 minuti e 20 secondi.

Montepremi

 Vincitore: £ 210.000
 Finalista: £ 126.000
 Semifinalisti: £ 63.000
 Quarti di finale: £ 31.500
 Ottavi di finale: £ 16.800
 Sedicesimi di finale: £ 9.450

Break più alto: £ 18.000
Maximun break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.260.000

Tabellone finale

Century breaks
Nel campionato di quell'anno vennero realizzati 39 century breaks.
 147, 133 : Ronnie O'Sullivan
 137, 122, 117, 114, 110, 106, 106, 101, 101 :Stephen Hendry
 134, 130, 111, 101 : John Higgins
 133, 129, 129, 102 : John Parrott
 131 : Billy Snaddon
 129, 121, 117 : Anthony Hamilton
 128, 121, 116, 108 : Darren Morgan
 127 : Stefan Mazrocis
 125 : Jimmy White
 123 : Mark Williams
 121, 113 : Alain Robidoux
 116, 104, 101 : Ken Doherty
 112 : James Wattana
 110 : Dominic Dale
 100 : Stephen Lee
 100 : Alan McManus

Note 

1997
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1997